hrabstwo Crockett (ang. Crockett County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Crockett (ang. Crockett County) w USA, w stanie Teksas